Plusieurs pays ont une entreprise ferroviaire, publique ou privatisée, qui portent le nom de « société nationale des chemins de fer » :
 la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV), créée en 1885 et dissoute en 1990
 la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), créée en 1926
 la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), créée par le décret-loi du , entré en vigueur le 
 la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), créée le 
 la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), créée le 
 la Société nationale des chemins de fer français en Algérie, créée le  et remplacée le  par la Société nationale des chemins de fer algériens le , elle-même remplacée par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) le 
 la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, créée le  et dissoute le 
 la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), créée en 1997
 la Société nationale des chemins de fer du Kazakhstan, créée le 
 la Société nationale des chemins de fer belges-Holding SA, créée le  et fusionnée avec sa filière, la Société nationale des chemins de fer belges, le